

Кабаково — село, Алейський район, Алтайський край
 Кабаково — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Кабаково — село, Кармаскалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Станції Кабаково